Кузнецов, Иван Степанович:
 Кузнецов, Иван Степанович (1918—1989) — старшина танковых войск, полный кавалер ордена Славы.
 Кузнецов, Иван Степанович (1900—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.